Per Mandosio si può intendere:
 Carlo Mandosio (1682-1736) – lessicografo e gesuita, autore di un Vocabolario italiano-latino che ebbe una enorme fortuna, da essere considerato il vocabolario italiano-latino per antonomasia fino al XIX secolo
 Jean-Marc Mandosio (n. 1963) – professore universitario e traduttore francese specialista in letterature neolatine 
 Prospero Mandosio (1643-1724) – erudito italiano, autore fra l'altro della Bibliotheca Romana.